Een verkeersweg:
A44 (Duitsland), zie Bundesautobahn 44
A44 (Frankrijk)
A44 (Groot-Brittannië)
A44 (Nederland), zie Rijksweg 44
A44 (Noord-Ierland)
A44 (Portugal)
A-44 (Spanje)